

Primo turno

Andata

Ritorno

Secondo turno

Andata

Ritorno

Terzo turno

Campioni

Andata

Ritorno

Piazzati

Andata

Ritorno

Play-off

Campioni

Andata

Ritorno

Piazzati

Andata

Ritorno

Voci correlate 
 UEFA Champions League
 UEFA Europa League 2010-2011

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della UEFA Champions League